A Taça dos Campeões Europeus 1971–72 é a décima sétima edição da Taça dos Campeões Europeus. O campeonato foi conquistada pela segunda vez consecutiva pelo Ajax, o clube venceu a Inter de Milão na final.

Fase preliminar 

|}

Primeira fase 

|}

¹ Dinamo Bucharest venceu no número de gols fora de casa.

² Valencia venceu no número de gols fora de casa.

Esquema

Segunda fase 

|}

Quartas de final 

|}

¹ Internazionale venceu no número de gols fora de casa.

Jogos de Ida

Jogos de Volta 
O Ajax ganhou por 3-1 no total.
Benfica ganhou por 5-2 no total.
O Celtic ganhou por 3-2 no total.

2-2 no agregado; Inter de Milão ganhou pelos gols fora de casa.

Semifinal 

|}

Jogos de Ida

Jogos de Volta 

O Ajax ganhou por 1-0 no total.

0-0 no agregado; Inter de Milão venceu por 5-4 nas penalidades.

Final

Ligações externas 
 

1971–72
1971 no futebol
1972 no futebol